Четверти́новка () — село на Украине, находится в Тростянецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524187601. Население по переписи 2001 года составляет 1618 человек. Почтовый индекс — 24327. Телефонный код — 4343.
Занимает площадь 4,236 км².

История 
Под горой Батог возле современного села Четвертиновка 22—23 мая (1—2 июня) 1652 г. состоялась битва союзной армии Войска Запорожского и Крымского Ханства под руководством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Битва под Батогом была одним из важнейших событий в ходе национально-освободительной войны украинского народа 1648—1654 годов и завершилась победой союзников.

Адрес местного совета 
24327, Винницкая область, Тростянецкий р-н, с. Четвертиновка, ул. Гагарина, 13

Ссылки 
 Четвертиновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тростянецкого района (Винницкая область)